Saarde (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Pärnumaa
 Saarde (Saarde), een plaats in de Estlandse gemeente Saarde
 Saarde (Võru), een plaats in de Estlandse gemeente Võru